Sulfan bezeichnet:

 Sulfan, systematischer Name für die chemische Verbindung Schwefelwasserstoff 
 Sulfan, systematischer Name für eine chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Thioether
 Yara Sulfan, ein landwirtschaftlicher Mineraldünger mit 24 % Stickstoff und 6 % Schwefelanteil